César Duvoisin (1805-1869) : prêtre et historien français ;
 Jean-Baptiste Duvoisin (1744-1813) : évêque français ;
 Jean-Pierre Duvoisin (1810-1891) : écrivain français, frère de César Duvoisin ;
 Pierre Duvoisin (1938- ) : homme politique suisse ;
 Pierre Duvoisin de Laserve (1756-1814) : homme politique français ;
 Pierrick Duvoisin (1977- ) : aéronaute français.

Autre 
 Rue Duvoisin, une rue de Nantes.